Kaine puede referirse a:

 Kaine (nombre)
 "Kaine", cómic hecho por Kaori Yuki.
Qena, ciudad en Egipto.
Kane luchador profesional estadounidense.
Kaine,personaje ficticio de Spider-Man.